Treslinten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Treslinten (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (5,91 ha)
Treslinten (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (14,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn